Накахара () — омофонные японские фамилии. Известные носители:

  (род. 1981) — японская сэйю.
  (род. 1947) — 16-й пожизненный мэйдзин по сёги.
  (род. 1979) — японский музыкант и диджей.
  (род. 1961) — японский сэйю.
  (1907—1937) — японский поэт.